Swanberg ist der Familienname folgender Personen:

 Kjell Swanberg (1944–2008), schwedischer Sänger und Radiomoderator
 Lena Swanberg (* 1982), schwedische Jazzsängerin und Singer-Songwriterin
 Lena Katarina Swanberg (* 1947) schwedische Journalistin und Schriftstellerin
 Per Olof Swanberg (1908–2001), schwedischer Zahnarzt, Naturfotograf und Ornithologe
 Walter Swanberg (1907–1988), schwedischer Arzt